Schizophrenia – album Sepultury
 Schizophrenia – album Wayne’a Shortera

Zobacz też 
 schizofrenia